Camillo Arcucci – architetto romano del XVII secolo
Gennaro Arcucci – conte caprese del XVIII secolo
Giacomo Arcucci – conte napoletano del XIV secolo
Giuseppina Arcucci – religiosa italiana, fondatrice nel 1877 della congregazione delle suore dello Spirito Santo